Хосе Фройлан Гонсалес (; 5 жовтня 1922, Буенос-Айрес, Аргентина — 15 червня 2013, Буенос-Айрес, Аргентина) — аргентинський автогонщик. Брав участь в перших чемпіонатах Формули-1 і здобув 2 перемоги в Гран-прі Великої Британії 1951 року, і Гран-прі Великої Братанії 1954 року.

Повна таблиця результатів

Формула-1 — Чемпіонат

Посилання

Примітки 

Пілоти Формули-1
Аргентинські автогонщики
Аргентинські пілоти Формули-1
Переможці Гран-прі Формули-1